Calle Victoria es una arteria principal de varias ciudades. Puede referirse a:

Australia 
 Calle Victoria (Sídney)

Chile 

 Calle Victoria (Santiago de Chile)